«Савит» — белорусский футбольный клуб из Могилёва. Основан в 2005 году. Является приемником футбольного клуба «Торпедо-Кадино» (Могилёв). Серебряный призёр второй лиги (2006) и победитель первой (2007). Заняв 15 место в чемпионате Белорусии 2008 года, клуб прекратил существование.

Достижения 
2006: 2-я лига — 2/17 место
2007: 1-я лига — 1/14 место

Выступления

Известные игроки 
 Зайцев, Алексей Александрович
 Евсеенко, Павел Михайлович

Ссылки 
 Профиль ФК «Савит» Могилёв на Weltfussballarchiv

Футбольные клубы Белоруссии
Футбольные клубы Белоруссии, прекратившие существование
Спортивные клубы Могилёва